India
Kalol – città del distretto di Gandhinagar, Gujarat
Kalol – città del distretto di Panchmahal, Gujarat